Boersma est un nom de famille porté par :
 Jaap Boersma, (1929-2012), économiste et homme politique néerlandais.
 Phil Boersma (1949-),  joueur de football britannique.
 Rosan Boersma, née en (1983-), productrice néerlandaise.
 Tjeerd Boersma (1915–1985),  sprinter néerlandais.

Patronyme néerlandais